Antartide
 Ghiacciaio Adams – ghiacciaio della Terra Vittoria
 Ghiacciaio Adams – ghiacciaio della Terra di Wilkes

Stati Uniti d'America
 Ghiacciaio Adams – ghiacciaio degli Stati Uniti d'America